Rosenwinkel ist

 der Nachname des Jazzgitarristen Kurt Rosenwinkel (* 1970)
 Rosenwinkel (Heiligengrabe), ein Ortsteil der Gemeinde Heiligengrabe im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg